Groeneweg ist der Familienname folgender Personen:

 Bram Groeneweg (Abraham Groeneweg; 1905–1988), niederländischer Leichtathlet 
 Dick Groeneweg (* 1939), niederländischer Radrennfahrer
 Hendrik Jan Groeneweg (* 1951), niederländischer Architekt 
 Suze Groeneweg (Susanna Groeneweg; 1875–1940), niederländische Politikerin (SDAP)

Siehe auch:
 Groenewegen
 Friedrich David Groneweg (1805–1886), deutscher Jurist und Politiker